Стоялово  — топоним:

Беларусь 
 Стоялово — посёлок, Потокский сельсовет, Кличевский район, Могилёвская область
 Стоялово — деревня, Потокский сельсовет, Кличевский район, Могилёвская область